Пинна — женское русское личное имя.
 Инна, Пинна и Римма — христианские святые II века, почитаемые в лике мучеников.
 Пинна — царь Иллирии в III веке до н. э.
 Пинна, Пауль Юханович — эстонский актёр и театральный режиссёр.